Адам Браун (Adam Brown):
 Браун, Адам (актёр) (род. 1980) — английский актёр.
  (род. 1989) — английский пловец.
  (1920—1960) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 1943.